CIE son unas siglas que pueden designar:
 la Clasificación internacional de enfermedades, publicada y actualizada periódicamente por la OMS, siendo la última versión la CIE-10;
 la Comisión Internacional de la Iluminación, autoridad internacional en luz, iluminación, color y espacios de color;
 a la Corporación Industrial Egaña, grupo empresarial del que surgiría la multinacional española de componentes para automoción CIE Automotive;
 a la Corporación Interamericana de Entretenimiento, corporativo empresarial mexicano de entretenimiento;
 al Centro de Internamiento de Extranjeros, es tipo de dependencia policial en países de la Unión Europea donde se retiene de manera preventiva a extranjeros en proceso de expulsión;
 al Comité de Inversiones Extranjeras, organismo público chileno;
 al Centro de Iniciativas Empresariales del Puerto de la Cruz, Canarias (España).
 el acrónimo CIE en inglés para la Orden del Imperio de la India.
 al Centro de Impresión y Ensobrado.